Васил Райнов може да се отнася за:
 Васил Райнов (1864–1956), генерал-майор, политик от БЗНС
 Васил Райнов (1942–), български езиковед